Hübsch ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Eberhard Hübsch (1868–1953), deutscher Filmschaffender
 Carl Ludwig Hübsch (* 1966), deutscher Musiker
 Eduard Hübsch (1833–1894), österreichisch-ungarischer Geiger, Dirigent und Komponist
 Eric Hübsch (* 1990), deutscher Motorradfahrer
 Erner Hübsch (1858–1925), deutscher Stummfilmschauspieler
 Gerbert Hübsch (* 1939), deutscher Richter am BGH
 Hadayatullah Hübsch (1946–2011), geboren als Paul-Gerhard Hübsch, deutscher Schriftsteller und Publizist
 Hans-Georg Hübsch (1910–1990), österreichischer Musiker und Komponist
 Hedwig Hübsch (vor 1896–nach 1902), Opernsängerin (Sopran)
 Heinrich Hübsch (1795–1863), großherzoglicher Baudirektor in Karlsruhe
 Hermann Hübsch (1901–1995), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Horst Hübsch (1952–2001), deutscher Künstler
 Khola Maryam Hübsch (* 1980), deutsche Journalistin
 Margarethe Hübsch (1903–1983), österreichische Ärztin und Euthanasiebeteiligte
 Timo Hübsch (* 1977), deutscher Schauspieler

 Wolfgang Hübsch (* 1939), österreichischer Schauspieler

Schmitz-Hübsch ist der Familienname folgender Personen:
 Brita Schmitz-Hübsch (* 1942), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Heribert Schmitz-Hübsch (1903–1973), deutscher Gärtner und Obstzüchter
 Otto Schmitz-Hübsch (1868–1950), deutscher Obstbaupionier und Züchter

Siehe auch:
 Hübschen
 Hübscher